Der Camino Aragonés (deutsch: „Aragonesischer Weg“) ist Teil des Jakobsweges in Spanien. Der Camino Aragonés war im Mittelalter der am stärksten frequentierte Pilgerweg durch die Pyrenäen. Er wird im Jakobsbuch (lateinisch Liber Sancti Jacobi) als Via Tolosana, einer der vier Jakobsweg-Zubringerwege von Frankreich kommend, beschrieben, bevor er in Somport in den spanischen Camino Aragones übergeht.

Die Wegstrecke beträgt knapp 170 km und führt in 6 Etappen von der Passhöhe Somport über die Orte Jaca, Arrés, Ruesta, Sangüesa, Monreal nach Puente la Reina.

In Puente la Reina treffen die beiden Jakobsweg-Routen Camino Navarra (Startort: Saint-Jean-Pied-de-Port) und Camino Aragones aufeinander, die jeweils aus Roncesvalles und Somport kommen. Von hier verläuft der Weg weiter als eine Hauptroute, dem Camino Francés, bis nach Santiago de Compostela.

Geschichte 
Der Col du Somport/Puerto de Somport (Höhe 1632 m) ist einer der ältesten Pyrenäenübergänge zwischen Frankreich und Spanien. Für die Pilger die über Toulouse nach Santiago de Compostela pilgerten, war dies die wichtigste Route.

Seinen Namen verdankt der Camino Aragones der alten fränkischen Grafschaft Aragón, die seit dem frühen 9. Jahrhundert als Amtsbezirke der spanischen Mark des fränkischen Reichs bestand. Die Grafschaft umfasste das Gebiet um den Hauptort Jaca und wurde nach dem sie durchfließenden Rio Aragón benannt.

Route 
Ortschaften, Provinz und Entfernungskilometer bis Santiago de Compostela.

Literatur 
 Raimund Joos, Michael Kasper: Spanien, Camino Francés. 15. Auflage, Stein, Welver 2012, ISBN 978-3-86686-381-1.
 Cordula Rabe: Rother Wanderführer Spanischer Jakobsweg. 2. Auflage, Bergverlag Rother, München 2006, ISBN 3-7633-4330-X.
 Dietmar Bunse: Unterwegs auf dem Aragonesischen Jakobsweg. 1. Auflage, Rediroma-Verlag, Remscheid 2017, ISBN 978-3-961031-43-6.
 Jakobsweg: Pilgern auf Camino Francés und Camino Aragonés. Kunth Verlag, München 2015, ISBN 978-3-955042-09-7.

Weblinks 
 Pilgerinformationen zum Camino Aragonés, Wegbeschreibung und Pilgerbericht
 Seite des Centro Virtual Cervantes mit einer detaillierten Beschreibung aller historischen Orte und Bauwerke am Camino Francés (spanisch)

Jakobsweg in Spanien
Wanderweg in Spanien